Shiloah ist
ein Stadtteil in Jerusalem
Kfar Shiloah, ursprünglich von jemenitischen Juden geprägtes Viertel
ein Tunnel bzw. Kanal unterhalb der Stadt, in dem die antike Schiloach-Inschrift gefunden wurde
ein Nachname verschiedener Israelis, zum Beispiel
Re’uwen Schiloach, Geheimdienstler (1951 bis 1952 Mossad-Direktor, zuvor Aman) 
Yousef Shiloah, Schriftsteller
Roi Shiloah, Violinist
Amnon Shiloah, Musikarchäologe
Josef Shiloah, Maler
Yossef Shiloah, Regisseur
der nichtjüdische Prophet Salih im Islam

Siehe auch:
Shiloh
Siloah